

Geografia 
Legal – comune del Canada in Alberta

Musica 
Legal – album di Gal Costa del 1970
Legal – album di Special Ed del 1990
Legal – singolo di Snow del 2002

Persone 
 Ernst Legal (1881-1955) – attore e regista teatrale tedesco